at-Tarif (, auch El-Tarif) ist der Name folgender Orte:

 at-Tarif, Dorf bei Theben nahe bei bedeutenden archäologischen Fundorten
 El Taref, Stadt im Nordosten Algeriens
 El Tarf (Provinz), Wilaya (deutsch: Provinz) im Nordosten Algeriens
 Tarif (VAE), Ort in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Tarif ist der Familienname folgender Personen:
 Amin Tarif (1898–1993), geistlicher Führer der Drusen in Palästina/Israel
 Muwaffak Tarif (* 1963), israelischer Drusenführer
 Salach Tarif (* 1954), israelisch-drusischer Politiker und ehemaliger Minister